Mitrofànovka (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia
 Mitrofànovka (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Mitrofànovka (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia